Humoresque peut désigner :
 Humoresque, un genre de musique :
 Huit humoresques, une œuvre musicale d'Antonín Dvořák (1894),
 Humoresque, une œuvre musicale de Mili Balakirev (1903) ;
 Humoresque, un film de Frank Borzage (1920) ;
 Humoresque, un film de Jean Negulesco (1946).